Stadio Artemio Franchi je název dvou stadionů v Itálii, pojmenovaných podle Artemia Franchiho (1922–1983), italského fotbalového funkcionáře:

 Stadio Artemio Franchi (Florencie) – stadion ve Florencii
 Stadio Artemio Franchi (Siena), též Montepaschi Arena – stadion v Sieně

Externí odkazy